Liniers puede referirse a:

 Santiago de Liniers (1753-1810), militar francés que tuvo un papel predominante en la reconquista de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas;
 Liniers, barrio de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Estación Liniers, estación del ferrocarril Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Mercado de Liniers, centro de transacciones de productos pecuarios de Buenos Aires (Argentina);
 Santiago de Liniers, localidad de la provincia de Misiones (Argentina);
 Liniers, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Club Atlético Liniers, institución deportiva de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina);
 Club Social y Deportivo Liniers, institución deportiva de ciudad de La Matanza (Argentina);
 Banco Liniers Sudamericano, entidad financiera argentina;
 Liniers (1973-), seudónimo del historietista argentino Ricardo Siri.
 Liniers, localidad de Poitou-Charentes (Francia).